Seebode ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Seebode (* 1949), deutscher Diplomat
 Gottfried Seebode (1792–1868), deutscher Klassischer Philologe, Gymnasialdirektor und Bibliothekar
 Manfred Seebode (1938–2011), deutscher Rechtswissenschaftler